La Bactriane  est une région à cheval sur les États actuels d'Afghanistan, d'Ouzbékistan et le Tadjikistan.
 La Bactriane a donné son nom à une espèce de chameaux, le chameau de Bactriane.